L'International Chodiev Foundation ou ICF (en russe Международный фонд Шодиева), fondée en 1996 par Patokh Chodiev, milliardaire Ouzbek, est une organisation caritative non gouvernementale, dont le siège social est situé au Liechtenstein.

Créée avec l'objectif initial de fournir des subventions et des programmes de bourses pour aider les étudiants de l'Institut d'État des relations internationales de Moscou (MGIMO), l'International Chodiev Foundation a depuis évolué pour devenir un centre philanthropique international pour la recherche universitaire, les arts et les causes relatives à l'enfance. L'ICF est l'une des plus anciennes fondations caritatives de la Russie moderne. Elle opère en Ukraine, en Russie, au Kazakhstan, en Ouzbékistan et au Japon.

En 2020, Patokh Chodiev reçoit la décoration de l'ordre de l'amitié (Russie), en reconnaissance de son mécénat en faveur de l'éducation, des relations interculturelles et des arts et l'ordre du Soleil Levant (première classe) (Japon) pour sa contribution active et à long terme au développement des liens économiques et culturels entre le Japon et la Russie.

En 2020, dans son livre, , l'auteur Olga Monakhova analyse le modèle de « l'une des plus grandes fondations caritatives de la CEI ».

Actions

Enfance 
La fondation soutient différentes activités liées à la protection de l’enfance, avec une aide apportée aux écoles, aux orphelinats et aux institutions médicales pour enfants handicapés. Le bureau de représentation ouzbek de l'ICF fournit une assistance humanitaire et sanitaire aux orphelinats.  

Au cours de l’année 2002, la fondation aide à reconstruire un orphelinat à Moscou, avant d’apporter son soutient au Centre de réhabilitation pour enfants d’Odessa; Centre fondé en 1996 par l'entraîneur ukrainien et député du conseil municipal d'Odessa, Boris Davidovich Litvak. L'International Chodiev Foundation figure parmi les principaux soutiens financiers du centre. 

L'ICF soutient le concours de journalisme  depuis plusieurs années. Celui-ci vise, à travers la Russie, à identifier les travaux et projets journalistiques qualitatifs consacrés aux relations interculturelles entre différentes nations et groupes ethniques. L'ICF apporte son soutien à la nomination spéciale .

Santé 
Au cours de la pandémie de coronavirus, la fondation fournit de la nourriture et des produits désinfectants aux personnes âgées et aux familles à faible revenu en Ouzbékistan. Elle apporte aussi une aide humanitaire au Centre de coordination des œuvres de bienfaisance de Tachkent, et achète du matériel médical et des équipements de protection individuel pour les médecins de l'Institut de recherche en virologie du ministère de la Santé.

Éducation 
En 1996, alors que l'Ouzbékistan traverse une période difficile, l'ICF vient en aide à l’université MGIMO en fournissant un salaire et un logement à plusieurs enseignants. Depuis elle continue de la soutenir en offrant chaque année des bourses aux étudiants et aux candidats, en payant des stages pour les étudiants et les enseignants, en finançant des événements, de la recherche scientifique, ainsi que des activités d'édition.

En 2007, Patokh Chodiev et deux autres anciens du MGIMO créent la  qu'ils financent chacun à hauteur de 125 millions de roubles, constituant ainsi le premier fond de dotation russe. Celui-ci doit constituer une garantie de stabilité et de croissance pour l'université. Les trois fondateurs de la Fondation MGIMO sont désormais membres du conseil d'administration de l'université.

En 2020, la fondation continue son programme de bourses et de prix récompensant les meilleurs élèves de l’Université MGIMO ne disposant pas des ressources financières suffisantes pour continuer leurs études.

L'ICF et l'antenne MGIMO de Tachkent ont, en outre, signé un mémorandum de coopération jusqu'en 2025, selon lequel la fondation, qui a déjà alloué des fonds pour l'achat de matériel technique et de transport, s’engageait, à partir de l'été 2021, à financer des études de premier cycle au MGIMO et à accorder des bourses aux étudiants.

Art japonais 
Après avoir vécu plusieurs années au Japon où il y travaille comme spécialiste des relations soviéto-japonaises, Patokh Chodiev se passionne pour l'art japonais auquel il décide de contribuer à travers sa fondation. Son objectif est de préserver l’héritage culturel du Japon.

La fondation collabore avec l'Association des japonologues de la fédération de Russie et soutient ses activités scientifiques et de publication. Depuis 2009, elle est également le sponsor principal du plus grand événement en Russie dédié à la culture japonaise : le Festival J-Fest. La fondation sponsorise aussi le Festival de la culture russe, au Japon, et le concours de photo Children of Russia 2021. Le festival aurait fait découvrir la culture russe à 18 millions de Japonais dans 92 villes.

En 2011, le musée Itchiku Kubota à Kawaguchi est au bord de la faillite. La fondation rachète la collection de 104 peintures de kimonos du créateur de tissus japonais pour 3 millions de dollars. Notamment afin de préserver l'intégrité esthétique de la collection : plusieurs kimonos à la suite représentant une seule et même image.

Entre 2013 et 2020, l'ICF organise 15 expositions de kimonos dans 8 pays, dont la Russie, le Kazakhstan, les Pays-Bas, la France, la Belgique - au Musée de la mode d'Anvers -, les États-Unis et le Canada. En 2015, la collection est présentée au Musée Guimet à Paris, en mars 2020, au Victoria and Albert Museum à Londres lors de l'exposition . En juin 2020, les kimonos du créateur sont présentées à l’exposition  au musée national de Tokyo.

En 2019, suite à l'implication de l'ICF dans la préservation de la collection et du musée, et à la promotion de l'artiste Japonais à travers le monde, le musée d'art Itchiku Kubota est nommé dans le top 10 des lieux à visiter au Japon par The Guardian.

En 2019, Chodiev reçoit le titre de  du ministère de la Culture russe dans le cadre du Huitième Forum Culturel International de la ville de Saint-Pétersbourg pour le financement de la tournée russe du Théâtre traditionnel japonais Kabuki. La même année, la fondation soutien la production de deux documentaires intitulés Le Japon a plusieurs visages et En route vers la confiance : les Russes au Japon. Les documentaires sont diffusés sur la chaîne de télévision . La chaîne diffuse également un film de la fondation sur la sauvegarde de la collection de kimonos Itchiku Kubota pendant deux saisons.

L'ICF mène des recherches scientifiques dans le domaine des études japonaises.

Développement de l'Ouzbékistan 
Avec son bureau de représentation Ouzbek ouvert en 2017, l'International Chodiev Foundation est l'un des principaux sponsors du forum  organisé par l'ONG Buyuk Kelajak, ONG nouvellement créée pour soutenir le développement de l'Ouzbékistan et définir sa stratégie pour 2035.

Références

Ouvrages utilisés

Autres sources utilisées

Voir aussi 
 Patokh Chodiev
 Institut d'État des relations internationales de Moscou